Els Munts (Tavèrnoles), cim del municipi de Tavèrnoles (Osona)
 Els Munts (Sant Agustí de Lluçanès), cim dels municipis de Sant Agustí de Lluçanès i Sora (Osona)
 Els Munts (Torredembarra), entitat de població del municipi de Torredembarra (Tarragonès)
 Vil·la romana dels Munts, població romana al municipi d'Altafulla (Tarragonès)